La liste des monarques du Luxembourg peut faire référence à :
 la liste des comtes et ducs de Luxembourg ;
 la liste des grands-ducs de Luxembourg.